Ivan Ivanov peut désigner :
 Ivan Ivanov-Vano (1900-1987), réalisateur et scénariste soviétique
 Ivan Ivanov (1942-2006), footballeur bulgare
 Ivan Ivanov (né en 1960), coureur cycliste soviétique
 Ivan Ivanov (né en 1971), haltérophile bulgare
 Ivan Ivanov (né en 1987), fondeur russe
 Ivan Ivanov (né en 1988), footballeur bulgare
 Ivan Ivanov (né en 1992), athlète kazakh